P3 (латиница), P-3.

 Horch P3 — военный многоцелевой автомобиль, производившийся для национальной народной армии и пограничных войск ГДР.
 Lockheed P-3 Orion — береговой патрульный самолёт, разработка фирмы Lockheed.
 Pentium III — x86-совместимый микропроцессор архитектуры Intel P6.
 PlayStation 3 — игровая приставка седьмого поколения от Sony.